Kaaarot (kaaarot.com) est un jeu d'action en ligne de type brawler free-to-play sur navigateur, créé par le studio français Lambda Humans. 

Quatre joueurs contrôlent des animaux dans une carte en vue plongeante, représentant un terrain bucolique. Le but est tout d'abord d'attraper une carotte qui apparaît aléatoirement sur la carte. Si un joueur y parvient, son animal se transforme alors en un monstre capable de manger les autres joueurs, et ainsi de gagner des points.  

Le jeu comprend également des items que les joueurs peuvent trouver dans des caisses qui apparaissent aléatoirement sur la carte. Ils permettent aux joueurs de se défendre, ou d'obtenir la carotte avant les autres.

Le jeu a été présenté dans de nombreux festivals, et y a reçu un accueil positif. 

La version Alpha est disponible en ligne depuis le 8 Septembre 2022.

Gameplay 
Kaaarot propose de lancer des parties de 2 minutes, où quatre joueurs doivent tenter d'attraper une carotte (la «kaaarot») qui apparaît aléatoirement sur la carte. Si un joueur y parvient, pendant 15 secondes son animal se transformera alors en un monstre capable de manger les autres joueurs. Pour chaque joueur mangé, il ajoutera 1 point à son score, le but étant d'avoir le plus grand nombre de points pour finir premier.

Les joueurs peuvent récupérer des items dans des caisses qui apparaissent régulièrement sur la carte. Ces derniers peuvent les aider à se défendre, voire à attraper la carotte avant les autres. 

S'ils sont mangés, les joueurs réapparaissent dans un coin aléatoire de la carte sous la forme d'un fantôme invincible, et ce pendant 2 secondes. En tant que fantôme, ils ne peuvent pas prendre de caisses ou de carottes, mais ils peuvent se déplacer.

Monstre 
Le monstre est plus grand et plus lent que les personnages normaux. Toutes les 5 secondes, le monstre et sa hitbox grossissent légèrement. Lorsque cela se produit, cela signifie qu'il est capable de dasher sur une moyenne distance. Le monstre ne peut grandir que 2 fois, et donc accumuler 2 dashs. Lorsqu'il dash, il revient à sa taille et sa hitbox précédente. 

Le monstre ne peut pas prendre de caisse.

Personnages et Items 
Les joueurs contrôlent des petits animaux qu'ils peuvent choisir avant le début de la partie. Pour l'instant, il existe 4 personnages: un lapin, un chat, un chien et un pingouin.

Ces personnages sont fondamentalement les mêmes en ce qui concerne la vitesse, la taille ou la hitbox. Ce qui les différencie, c'est leur aspect et les items qu'ils apportent en jeu.

Pendant la partie, les joueurs peuvent trouver et utiliser des items cachés dans des caisses qui apparaissent régulièrement et aléatoirement sur la carte. L'item qu'un joueur trouve sera un item aléatoire parmi quatre possibles.

Ces quatre items dépendent des quatre personnages présents en jeu. Cela signifie que lorsqu'un joueur choisit un personnage, il choisit également l'un des items qu'il trouvera potentiellement dans une caisse.

Lapin: batte de baseball 
Lorsqu'il utilise la batte de baseball, le joueur s'arrête pendant 8 frames, au cours desquelles il assomme tout le monde à courte portée pendant 2 secondes.

Chat: fumigène 
Le fumigène va générer un grand écran de fumée qui restera 6 secondes. Tout ce qui se trouve en dessous est caché, donc les joueurs ne peuvent pas connaître leur position, ou bien savoir s'il y a une caisse, un chapeau, ou une carotte.

Chien: chapeau de confusion 
Le chapeau fonctionne comme une mine. Une seconde après qu'un joueur l'ait posé au sol, le chapeau génère une petite zone ronde visible. Si quelqu'un entre dans cette zone, il verra ses commandes inversées pendant 3 secondes.

Si un joueur entre dans la zone après qu'un autre joueur l'ait activée, il sera également désorienté, mais l'effet prendra fin lorsque le chapeau disparaîtra, donc 3 secondes après la première activation. 

Le propriétaire du chapeau peut également être désorienté par celui-ci.

Pingouin: téléporteur 
Le téléporteur téléporte aléatoirement le joueur sur la carte. Rien ne confirme ou infirme le caractère complètement aléatoire du téléporteur.

Caisses 
Au début du jeu, 3 caisses apparaissent aléatoirement sur la carte. Si elles sont ramassées, d'autres caisses apparaîtront. Seules 3 caisses peuvent se trouver simultanément sur la carte.

Ce nombre est égal au nombre de joueurs, moins 1. Si l'un des 4 joueurs quitte la partie, seules 2 caisses pourront se trouver simultanément sur la carte.

Contrôles 
Les contrôles sont assez simples: la barre d'espace pour utiliser un item ou dasher, les flèches directionnelles (ou ZQSD) pour se déplacer, et enfin la touche de tabulation pour afficher des statistiques détaillées dans le jeu.

Débuts et réception 
Kaaarot a été vu pour la première fois au PAGS 2014 (Pau Animation Game Show). L'équipe s'y est démarquée en proposant aux joueurs de remporter un cookie s'ils gagnaient contre les développeurs. Ils ont gardé cette idée pour tous les festivals suivants, et c'est à partir du TGS 2014 (Toulouse Game Show) et du TGS Springbreak 2015 qu'une partie de la presse spécialisée a commencé à les remarquer.

Le jeu était également présent au Japan Touch Haru 2015, au FIJ 2015 (Festival International des Jeux) et au PAGS 2015. 

Depuis, les développeurs ont décidé de se concentrer sur le développement du jeu, et ont occasionnellement ouvert le jeu à une petite partie de la communauté enregistrée, pour le tester et l'améliorer.

Notes et références

Lien externe 
Site officiel

Jeu vidéo
Jeu en ligne massivement multijoueur
Jeu d'action
Jeu par navigateur
Free-to-play
Application web